Gorgoń peut faire référence à:

Patronyme
 Jerzy Paweł Gorgoń (1949- ) est un footballeur international polonais
 Rita Gorgon (1901-), gouvernante et meurtrière polonaise

Toponymie
 Gorgoń est un village de la voïvodie de Łódź